Contea di Holt o Holt County è la denominazione delle seguenti contee degli Stati Uniti:
 Contea di Holt (Missouri)
 Contea di Holt (Nebraska)